Allmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Allmayer (1900–1977), österreichischer Journalist
 Johann Christoph Allmayer-Beck (1918–2017), österreichischer Militärhistoriker und -schriftsteller
 Johannes Allmayer (* 1978), deutscher Film- und Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Allmaier
 Allmayr